Radio Arabella est le nom d'un groupe de stations de radio régionales en Autriche (Vienne, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, une partie du Burgenland) et en Allemagne (Munich). Les licences sont indépendantes entre les régions, on ne peut donc dire que Radio Arabella est une radio nationale.

Programmes 
Radio Arabella propose un programme à temps complet. La programmation musicale en Allemagne et en Autriche comporte essentiellement des succès anciens et du schlager et vise les plus de trente ans. Cependant, elle tente aussi de cibler la population la plus jeune.

Les stations régionales en Autriche diffusent une offre de réseau faite à Vienne et des programmes faits localement.

Les émissions de talk-show sont une émission de rencontres, une d'astrologie et une de petites annonces.

Des bulletins d'information nationales ont lieu toutes les heures de 6h à 20h, 21h le week-end. Des bulletins d'information régionale sont diffusés à la demi-heure, de 6h30 à 18h30, à Vienne dès 5h30.

Radio Arabella sert d'agence de presse pour d'autres radios comme Radio U1 Tirol, Welle 1 Tyrol, Radio Uno ou Radio Grün-Weiß. 

Radio Arabella propose aussi des webradios avec des programmations musicales spécifiques comme de l'austropop, du schlager ou pour les enfants. Il existe aussi une web-TV de reportages d'actualités et sur des thèmes de société.

Fréquences

Autriche 
 Vienne : 92,9 MHz
 Tulln an der Donau : 99,4 MHz
 Krems an der Donau : 107,1 MHz 
 Haute-Autriche : 96,7 MHz
 Mostviertel : 96,5 MHz 
 Sankt Pölten : 107,7 MHz 
 Salzbourg 102,5 MHz

Allemagne 
 Munich : 104,0 MHz (München-Blutenburgstraße) et 105,2 MHz (München-Ismaning) (Radio numérique (DAB +) : Canal 11C (Olympiaturm et München-Ismaning)

Source, notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations de radio en Autriche
 Liste des stations de radio en Allemagne

Liens externes 
  Arabella Webradios
  Arabella TV

Réseau de radiodiffusion
Station de radio à caractère régional en Allemagne
Station de radio en allemand

Station de radio fondée en 1989
Station de radio fondée en 2001